Енсино Соло има више значења:

 Енсино Соло (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Енсино Соло, Ел Потрерито (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Енсино Соло (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Енсино Соло (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Енсино Соло (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику